Анто́ний Кши́штоф Пехни́чек (; ) — польский футболист и футбольный тренер. С 2007 года сенатор парламента Польши.

Карьера игрока 

Антоний провёл свою игровую карьеру в польских «Легии» и «Рухе» из Хожува и во французском «Шатору». В сборной Польши провёл 3 года и сыграл за неё 3 матча.

Карьера тренера 

Антоний тренировал такие клубы, как «Сталь» (Бельско-Бяла), «Одра» (Ополе), «Рух» (Хожув), «Гурник» (Забже) (все Польша), «Эсперанс» (Тунис) и «Эр-Райян» (Катар)

Тренировал сборную Польшой с 1981 по 1986 года и с 1996 по 1997 года. Руководил „белыми орлами“ на чемпионате мира 1982 года в Испании, где поляки завоевали бронзовые награды, и на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

Также тренировал сборную Туниса и сборную ОАЭ.

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Шатору»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Рух» Хожув
Тренеры ФК «Гурник» Забже
Тренеры сборной Польши по футболу
Тренеры ФК «Эсперанс» Тунис
Тренеры сборной Туниса по футболу
Тренеры сборной ОАЭ по футболу